Histoire d'O può essere

Cinema 
Histoire d'O, film diretto da Just Jaeckin (1975)
Histoire d'O, ritorno a Roissy, film diretto da Éric Rochat (1984)
Histoire d'O 3, film diretto da Phil Leirness (2002)

Letteratura 
Histoire d'O, romanzo erotico di Pauline Réage (1954)

Televisione 
Histoire d'O, serie televisiva diretta da Éric Rochat (1992)